Between the Lines pode se referir a:
 Between the Lines (álbum de Jason Donovan)
 Between the Lines: Sara Bareilles Live at the Fillmore
 Between the Lines (álbum de Five Star)
 Between the Lines (álbum de Janis Ian)

Desambiguação